Edessa kan syfta på:

 Edessa – en stad under antiken i norra Syrien
 Edessa (djur) – släkte av insekter
 Dimos Edessa – en kommun i Grekland
 Edessa, Grekland – en stad i kommunen